Джиролата — топоним. Может означать:

 Джиролата (бухта) — бухта.
 Джиролата — деревня.
  — башня.
  — морской бой 15 июня 1540 года.